Мариуш Штайнхаузер (; род. 6 февраля 1993)  — германский гандболист, выступающий за немецкий клуб «Ганновер-Бургдорф» и сборную Германии.

Клубная карьера 
Мариуш Штайнхаузер — воспитанник клуба HG Oftersheim/Schwetzingen. Штайнхаузер начинал профессиональную карьеру в клубе Райн-Неккар Лёвен в 2012 году. В составе Райн-Неккар Лёвен Штайнхаузер сыграл 79 матчей и забросил 51 гол. В 2017 году Мариуш Штайнхаузер перешёл в клуб Фленсбург-Хандевитт.

В сборной 
Мариуш Штайнхаузер выступал за юношескую сборную Германии. Всего за юношескую немецкую сборную Штайнхаузер сыграл 7 матчей и забросил 16 голов.

Награды 
 Чемпион Германии: 2016, 2017 (Как игрок Райн-Неккар Лёвен), 2018 (как игрок Фленсбург-Хандевитт)

Статистика 
Статистика Мариуш Штайнхаузер сезона 2018/19 указана на 11.6.2018.

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2018-19/player/552284/Marius+Steinhauser
 https://www.rhein-neckar-loewen.de/spielerdatenbank/marius-steinhauser/#stats_11 

Гандболисты Германии
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»